Vanity steht für:

 HMS Vanity, britisches Kriegsschiff 

Personen:
 Vanity (Sängerin) (1959–2016), kanadische Sängerin und Schauspielerin
 Dahvie Vanity (* 1984), US-amerikanischer Sänger, Songwriter und Musikproduzent

Siehe auch:

 Vaniity (Pornodarstellerin)
 Vanitas (Begriffsklärung)